Michener se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Duncan Michener
 Ezra Michener